Das Dameneinzel der French Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Mima Jaušovec. Das Finale bestritten Virginia Ruzici und Mima Jaušovec, das Ruzici in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1978